

Onomastica
Blake – nome proprio di persona inglese maschile

Personaggi fittizi
Cassie Blake – personaggio di I diari delle streghe e The Secret Circle
Daphne Blake – personaggio di Scooby-Doo
Francis Blake – personaggio con Philip Mortimer della coppia Blake e Mortimer, di una serie a fumetti creata dallo scrittore e disegnatore belga Edgar P. Jacobs, e proseguita anche con altri autori.
Capitano Blake – personaggio protagonista del film Fog di John Carpenter. È un capitano che insieme alla sua ciurma torna dall'oltretomba per vendicarsi della strage di cui fu vittima con tutti i suoi uomini.

Persone

Andrew Blake (1948) – regista pornografico statunitense
Robert Blake (1933) – attore statunitense

Altro
Classe Blake – classe di incrociatori protetti di prima classe della Royal Navy britannica
Lavorazione Blake – tecnica per la realizzazione di calzature

Pagine correlate
James Blake
Robert Blake